Никола Нанни (; ) — сан-маринский футболист, нападающий итальянского «Кротоне», выступающий на правах аренды за «Луккезе», и сборной Сан-Марино.

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Сан-Марино». В 16 лет перебрался в Италию, где присоединился к «Чезены». Поначалу выступал за команду до 17 лет, за которую дебютировал 4 сентября в гостевой встрече с «Эллас Вероной». В своей третьей игре с «Удинезе» отметился дублем, принеся своему клубу победу со счётом 3:1. В общей сложности за два сезона в различных юниорских командах клуба провёл 41 игру в которых отличился 11 раз.

В начале августа 2018 года на правах свободного агента подписал пятилетний контракт с «Кротоне», выступающим в серии B. Нанни дебютировал за основной состав уже 5 августа в матче второго раунда кубка Италии с «Джана Эрминио». Никола вышел на поле на 78-й минуте, заменив нигерийца Симеона Нванкво. В сезоне 2018/19 периодически попадал в заявку основы «Кротоне» на игры чемпионата, но преимущественно выступал за команду в молодёжном первенстве, в котором принял участие в 10 встречах и забил один гол.

В сезоне 2019/20 был в заявке команды на матчи второго и третьего раундов кубка Италии. Если в первом матче с «Ареццо» Нанни остался на скамейке запасных, то во второй игре с «Сампдорией» он провел на поле 90 минут, а встреча завершилась поражением его команды со счётом 1:3.

29 августа 2019 года на правах аренды до конца сезона Нанни перешёл в «Монополи», представляющий итальянскую серию C. Через два дня сыграл свою первую игру за новый клуб. На 58-й минуте матча с «Паганезе» он вышел на поле, но не смог помочь свой команде уйти от поражения 0:2.

Карьера в сборной 
Выступал за юниорские и молодёжные сборные Сан-Марино разных возрастов.

В октябре 2015 года в составе сборной Сан-Марино (до 17 лет) принимал участие отборочном раунде к юношескому чемпионату Европы 2016 года. Нанни принял участие во всех трех матчах, в каждом из которых отыграл по тайму. В второй игре с Португалией он вышел в стартовом составе. В заключительной игре с Арменией сборная Сан-Марино забила свой первый гол, что принесло ей победу. Никола в этой встрече появился во втором тайме и отметился красной карточкой в добавленное к основному время.

Через два года, в ноябре 2017 года, участвовал вместе со сборной Сан-Марино (до 19 лет) в отборочном раунде юношеского чемпионата Европы 2018 года. Сан-маринцы заняли последнее место в группе, проиграв все три матча с разгромным счётом.

В 2018 году провёл два матча за молодёжную сборную в отборочном турнире к домашнему чемпионату Европы. В обеих встречах Сан-Марино потерпело поражение: 0:2 от Чехии и 0:4 от Хорватии.

15 ноября 2018 года дебютировал в национальной сборной Сан-Марино в матче Лиги наций с Молдавией. Нанни провёл на поле всю игру и отметился жёлтой карточкой на 64-й минуте.

Достижения 
 Лучший молодой футболист Сан-Марино: 2019 (премия «Golden boy»)

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной 

Итого:10 матчей и 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 10 поражений.

Примечания 

Футболисты Сан-Марино
Игроки сборной Сан-Марино по футболу
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Монополи»